Спивак, Моисей:
 Спивак, Моисей Лейвикович (1919—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Спивак, Моисей Семёнович (1902—?) — советский и украинский партийный деятель, первый секретарь Житомирского обкома ВКП(б) (1944—1949).